Trovoada est un nom de famille portugais signifiant « tonnerre ». Il est notamment porté par :

 Miguel Trovoada (1936-), homme politique santoméen.
 Patrice Trovoada (1962-), homme politique santoméen, son fils.
Patronyme portugais